Detta är en lista över potentiellt beboeliga exoplaneter, eller exoplaneter som kan vara beboeliga.

Vad en potentiellt beboelig exoplanet är
För att vara potentiellt beboelig, måste en exoplanet ha några viktiga faktorer. Den måste vara terrestrisk, vilket betyder att den måste ha en stenig natur. Gasjättar som Jupiter, eller isjättar som Uranus eller Neptunus har inte steniga naturer, och är därför inte terrestriska. En exoplanet måste också vara i beboeliga zonen av sin stjärna. Beboeliga zonen är zonen runt en stjärna där vatten kan vara flytande. Flytande vatten är också en viktig ingrediens till liv som vi känner till det.

Beboeliga exomånar

Kandidater för potentiellt beboeliga ställen utanför solsystemet inkluderar månar. Även om inga potentiellt beboeliga exomånar har upptäckts än, tror man att månar till gasjättar kan vara ett bra ställe för liv som vi känner till det.

Status
Totalt finns de ungefär 2,000 stjärnor inom 50 ljusår inom jorden, och så många som 15% av dem kan ha en planet med en radie som vår jord i sin beboeliga zon. Data från Keplerteleskopet visar att de kan finnas över 40 miljarder potentiellt beboeliga exoplaneter i Vintergatan, med en storlek liknande jordens.  (fast potentiellt beboeliga planeter behöver inte ha en storlek som jorden).

Lista

Tidigare kandidater

HD 85512 b troddes tidigare vara en bra kandidat för beboelighet, men detta har omvärderats och tros inte längre vara beboelig. Kepler-69c troddes också vara beboelig, fast senare visades det att den kan vara som Venus, en varm, obeboelig planet.

Tau Ceti f troddes också vara en beboelig planet, fast senare modeller av beboeliga zonen runt Tau Ceti visade at Tau Ceti f var på yttre kanten av zonen. Gliese 581c troddes också vara beboelig, fast senare visades det att den var för nära sin stjärna.

En till kandidat, KOI-1686.01 troddes vara beboelig, men omvärderades 2015 av NASA som en "falskt positiv".

Galleri

Se även

Andra listor
Lista över närmaste terrestriska exoplanetkandidater
Lista över exoplaneter

Andra
Beboelig zon
Isplanet
Superjord
Vattenplanet
Utomjordiskt liv

Källor

Externa länkar
http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog

Listor med anknytning till astronomi
Planeter